Натуральне число 1372
 1372 рік до нашої ери
 1372 рік нашої ери